«Маракана» — футбольный стадион в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 «Маракана» — станция метрополитена Рио-де-Жанейро.
 «Маракана» — неофициальное название стадиона «Райко Митич» в Белграде.